Соревнования в плавании в комбинированной эстафете 4×100 метров (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 1 апреля 2007 года.

Отборочные заплывы начались 1 апреля в 11:14 по местному времени (UTC+10). Финал проводился в тот же день в 20:45. Первый этап эстафеты — на спине, второй — брасс, третий — баттерфляй, четвёртый — вольный стиль.

Медалисты

*-участвовали только в предварительном заплыве

Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка
Результаты 

4×100 м, комбинированная эстафета, мужчины